symbol pierwiastka Tul
 znak handlowy (skrót z angielskiego tm - trademark)
 Tm – skrót nazwy gry TrackMania
 .tm to domena internetowa Turkmenistanu
 jednostka długości równa 1012 (1 000 000 000 000) metrów.